Brezelfest bezeichnet
 Brezelfest Kirchhellen
 Speyerer Brezelfest